Rettungszug steht für:
 Rüstzug, Feuerwehreinheit zur technischen Unfallhilfe
 Lösch- und Rettungszug, ein schienengebundenes Rettungsmittel